1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Reesdorf – dzielnica Möckern

1 gmina w Niemczech:
 Reesdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde